Henderson megye (Észak-Karolina)
Henderson megye (Illinois)
Henderson megye (Kentucky) 
Henderson megye (Tennessee) 
Henderson megye (Texas)